Долгое падение () — американская драма 1997 года, режиссёр Си Томас Хауэлл
 Долгое падение () — британская трагикомедия 2014 года, режиссёр Паскаль Шомель
 Долгое падение () — роман британского писателя Ника Хорнби